B.A.R (British American Racing) byla stáj vozů Formule 1, která v šampionátu působila od roku 1999 do roku 2005. Vznikla koupí stáje Tyrrell. V prvním roce užívala motory Supertec, v následujících letech motory Honda.

Závodní stáj byla pojmenována po americké tabákové firmě British American Tobacco, která na vozech propagovala značku cigaret Lucky Strike a 555 State Express. V polovině prosince roku 2004 koupila 45% stáje firma Honda, od roku 2006 ji převzala úplně a začala jezdit pod svou vlastní značkou Honda Racing, v roce 2009 se stáj jmenovala Brawn GP, od roku 2010 Mercedes GP.

Stáj sídlila v městě Brackley ve Velké Británii. Vedoucími týmu byli Craig Pollock, David Richards a Nick Fry. Stáj debutovala ve formuli 1 v Grand Prix Austrálie 1999 a poslední závod odjela v Grand Prix Číny 2005.

Celkem absolvovala B.A.R. 118 závodů, v nichž největším úspěchem bylo 2x Pole position. Dohromady nasbírali jezdci stáje za dobu působení ve seriálu závodů 227 bodů.

Kompletní výsledky ve Formuli 1

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

BAR